Памятники Дзержинскому — существующие и несохранившиеся памятники и бюсты Феликсу Дзержинскому — революционеру, советскому политическому деятелю, главе ВЧК.

Белоруссия 
 Памятник Дзержинскому в Бресте.
 Памятник Дзержинскому в Гомеле.
 Памятник Дзержинскому в агрогородке Теглевичи Зельвенского района Гродненской области
 Бюст Дзержинского в Минске. Установлен у первого корпуса политехнической гимназии № 6.
Бюст Дзержинского в Минске. Установлен возле проходной административного корпуса ОАО «Интеграл».
 Бюст Дзержинского в деревне Ровенская Слобода Речицкого района Гомельской области.

Вьетнам 
 Памятник Дзержинскому в Ханое. Открыт 8 февраля 2017 года.

Россия 
 Памятник Дзержинскому в посёлке Трусово Наримановского района Астраханской области. Фигура на высоком постаменте. Находится в сквере.
 Бюст Дзержинского в Барнауле. Установлен у здания ФСБ.
 Бюст Ф.Э.Дзержинскому в Таганроге.
 Памятник Дзержинскому в Волгограде.
 Бюст Ф. Э. Дзержинского в селе Скрипниково Воронежская область.
 Бюст Дзержинского в Волгограде, перед МОУ СОШ № 19.
 Бюст Дзержинского в Волгодонске.
 Бюст Дзержинского в Воронеже. Находится на территории Военного училища ФСО РФ.
 Памятник Дзержинскому в городе Гусь-Хрустальный, Владимирская область. Монумент находился в сквере городской школы №10. Был выполнен из тонкой латуни и простоял на постаменте с 1957 года, с момента основания учебного заведения; в мае 2020 был демонтирован, поскольку находился в неудовлетворительном состоянии. Год спустя скульптура возвращена на прежнее место по итогам проведённого голосования, проведённого среди местных жителей.
 Памятник Дзержинскому в посёлке Трудовое, Воронежская область.
 Бюст Дзержинского в селе Скрипниково, Воронежская область.
 Памятник Дзержинскому в Дзержинске Нижегородской области. Скульптор С. Меркуров, архитектор: А. Кусакин. Памятник открыт в 1948 году.
 Памятник Дзержинскому в Кирове. Открыт 5 сентября 2017 года.
 Памятник Дзержинскому в посёлке Лесной (столица Вятлага) Кировской области.
 Памятник Дзержинскому в Кисловодске. Открыт в 1957 году. Скульптор С. Д. Меркуров (типовая модель, аналог находится в Дзержинске).
 Бюст Дзержинского в Краснодаре. Гранитный бюст, открыт в 1981 году на ул. Дзержинского. Скульптор О. А. Коломойцев, архитектор В. А. Карпычев.
 Бюст Дзержинского в Красноярске.
 Памятник Дзержинскому в селе Афанасьево Липецкой области.
 Памятник Дзержинскому в Москве.
 Памятник Дзержинскому в Москве. Установлен на территории НИУ ВШЭ, ул. Шаболовка, 26.
 Бюст Дзержинского в Москве. Находится во дворе здания ГУВД (ул. Петровка, 38). Открыт в 1977 году. Скульптор Анатолий Бичуков. Демонтирован 20 августа 1991, возвращён на место 8 ноября 2005.
 Бюст Дзержинского в Москве. Находится на территории МИИТ.
 Мозаичное панно с изображением Дзержинского в Москве, на пересечении Новоалексеевской улицы и Проспекта Мира.
 Памятник Дзержинскому в Дзержинском Московская область. Открыт 11 сентября 2004 года. Скульптор С. Яндубаев.
 Бюст Дзержинского в Нижнем Новгороде на улице Горького у здания ГУВД.
 Памятник Дзержинскому в Балахне, Нижегородской области.
 Памятник Дзержинскому в Нижневартовске.
 Бюсты Дзержинского в Нижнем Тагиле: 1 — на пересечении проспектов Вагоностроителей и Дзержинского; 2 — у заводоуправления Уралвагонзавода им. Ф. Э. Дзержинского.
 Памятник Дзержинскому в Новосибирске.
 Памятник Дзержинскому в Орле. Напротив здания УФСБ по Орловской области.
 Бюст Дзержинского в Перми.
 Бюст Дзержинского в Салавате.
 Памятник Дзержинскому в Соликамске (Пермский край).
 Бюст Дзержинского в Отрадном Самарской области.
 Памятник Дзержинскому в Саратове.
 Памятник Дзержинскому в Петербурге. Открыт 1 ноября 1952 года. Скульптор К.П. Терентьева, архитектор Б.И. Стрелков. Статуя из бронзированного бетона на гранитном постаменте. Памятник находится на территории бывшего Высшего военно-морского училища им. Ф.Э. Дзержинского (Адмиралтейский проезд, 1).
 Памятник Дзержинскому в Петербурге. Открыт 23 октября 1981 года. Скульпторы: В. Э. Горевой, С. А. Кубасов, архитектор В. Б. Бухаев. Бронзовая статуя на гранитном постаменте. Памятник находится на Шпалерной улице.
 Памятная доска Дзержинскому в Петербурге на бывшем первом здании ЧК. Находится по адресу Гороховая ул. д.2/6
 Бюст Дзержинского в Смоленске.
 Памятник Дзержинскому в Сорске.
 Бюст Дзержинского в Тольятти.
 Памятник Дзержинскому в Тюмени. Официально открыт 11 сентября 2012 года, в день 135-летия Ф. Э. Дзержинского по инициативе совета ветеранов. Архитектор Александр Леонович.
 Бюст Дзержинского в Чебоксарах. Установлен возле здания управления ФСБ по Чувашской Республике.
 Памятник Дзержинскому в Уфе.
 Памятник Дзержинскому в Якутске. Был установлен в 1987 году на улице Дзержинского. Скульптор  К. Д. Пшенников.
 Памятник Дзержинскому в Ижевске.
 Памятник Дзержинскому в Туапсе на территории бывшего Судоремонтного завода им. Дзержинского (несмотря на снос объектов на территории, памятник охраняется законом и остается в сохранности).
 Памятник возле ГУ МВД России по Воронежской области рп Таловая.
 11 сентября 2021 года по случаю юбилея были открыты новые памятники Дзержинскому в Симферополе и в Краснодаре на территории школы имени Дзержинского.

Украина 
 Бюст Дзержинского в Донецке.
 В ноябре 2021 года был открыт новый памятник-бюст Дзержинскому на территории Академии МВД ДНР, которой в сентябре присвоили его имя.
 Памятник Дзержинскому в Луганске. Скульпторы: Федченко В. Х., Бунин Н. Л., архитектор Челомбитько Б. И. Памятник открыт 18 ноября 1967 года.
 Бюст Дзержинского в Мариуполе.

Несохранившиеся и снесенные 

 Памятник Дзержинскому в Баку. Скульптор Цаликов, Ахмет Бацкоевич. Памятник открыт в 1977 году, демонтирован в 1990-е.
 Памятник Дзержинскому в Ленинграде. Открыт 8 сентября 1930 года. Скульптор А. В. Крыжановская. Статуя из литого бетона на постаменте из каменных блоков. Демонтирован в 1992 (при демонтаже разбит). Памятник находился на территории Лопухинского сада (с 1926 по 1991 — сад имени Дзержинского).
 Памятник Дзержинскому в Запорожье.
 Памятник Дзержинскому в городе Каменское. Демонтирован 17 февраля 2016 года.
 Памятник Дзержинскому в Херсоне (Украина). Демонтирован 23 февраля 2014 года.
  (Польша). Открыт на Банковской площади 20 июля 1951 года. Скульптор З. Дунаевский. Демонтирован 16 ноября 1989.
 Памятник Дзержинскому в Гусе-Хрустальном (Владимирская область). Демонтирован в ходе реконструкции сквера у школы № 10 в 2020 году.

Примечания

Ссылки 
 Памятники Дзержинскому Ф. Э.  // Кожевников Р. Ф. — Скульптурные памятники Москвы. — Москва: Московский рабочий, 1983—320 с.

См. также 
 Площадь Дзержинского
 Улица Дзержинского

Дзержинский